Błonie ist ein polnischer Ortsname:
 Błonie, Stadt im Powiat Warszawski Zachodni, Woiwodschaft Masowien
 Błonie (Barlinek), Ort in der Gmina Barlinek, Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Stadtheide, Kreis Soldin, Brandenburg
 Błonie (Łęczyca), Ort in der Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki, Woiwodschaft Łódź, 1943 bis 1945: Theodorsdorf, Kreis Lentschütz, Wartheland
 Błonie (Miękinia), Ort in der Gmina Miękinia, Powiat Średzki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Groß Heidau, Kreis Neumarkt, Schlesien
 Błonie (Sępopol), Ort in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoczycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Blunken, Kreis Bartenstein, Ostpreußen
 Błonie (Skąpe), Ort in der Gmina Skąpe, Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Blankenfelde, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg